Mel Queen ist der Name folgender Personen:

* Mel Queen (Baseballspieler, 1918) (1918–1982), US-amerikanischer Baseballspieler
 Mel Queen (Baseballspieler, 1942) (1942–2011), US-amerikanischer Baseballspieler